Улима́ново () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Кировского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «олы» (большой, огромный, высокий) и фитонима «имән» (дуб). В дореволюционных источниках упоминается также под названием Улуйменева.

География 
Село находится в бассейне реки Сикия, в 42 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Село основано в XVII веке башкирами-булярцами .

В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. 

В 1795 году проживали 32 башкира-вотчинника и 96 башкир-припущенников. Припущенники являлись башкирами Енейской и Байларской волостей. Многие группы населения этих районов, именовавшиеся в документах «башкирами» не только в XIX – начала XX веках, но и в более ранний период, следует рассматривать как часть татарского этноса.

Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены заготовка леса, колесный и санный промыслы. В начале XX века в селе функционировали мечеть (известна с 1809 года), мектеб (1838 год), бакалейная лавка, 2 хлебозапасных магазина. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2458 десятин.

В 1866—1920 годах село входило в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 10 февраля 1935 года – в Калининском, с 12 октября 1959 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

В 1930 году в селе организован колхоз «Марс».

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Агрофирма «Актаныш» (полеводство, молочное скотоводство).

Объекты образования и культуры  
В селе действуют дом культуры, библиотека, детский сад.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 1995 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района